Das Quaddoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2023 ist ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger sind Andrew Lapthorne und David Wagner.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quaddoppel
2023